Novorossiisk est une ville de Russie, qui a donné son nom :
 au Novorossiisk, cuirassé italien du nom de Giulio Cesare cédé à la marine soviétique en 1949 et ainsi renommé ;
 au , porte-avions de classe Kiev en service dans la marine soviétique puis russe de 1975 à 1995 ;
 au Novorossiisk, sous-marin russe au service de la flotte de la mer Noire ;
 à  (3250) Novorossiisk, astéroïde.

Homonymie de bateaux